Torriente ist der Familienname folgender Personen:

 Celso Golmayo Torriente (1879–1924), kubanischer Schachspieler
 Cristóbal Torriente (1893–1938), kubanischer Baseballspieler 
 Idel Torriente (* 1986), kubanischer Boxer
 Manuel Golmayo Torriente (1883–1973), kubanisch-spanischer Schachspieler
 Mateo Torriente, kubanischer Bildhauer

Siehe auch:
 Torrente